Carrasco, funcionário incumbido da execução de uma sentença de morte

Pessoas
Juan Ramón Carrasco, futebolista e treinador uruguaio, jogou no São Paulo FC
Jorge Carrasco, futebolista chileno
Yannick Ferreira Carrasco, futebolista belga

Geografia
Carrasco (província), da Bolívia
Carrasco (Montevidéu), um bairro da capital uruguaia
El Carrasco, município da Espanha
Aeroporto Internacional de Carrasco, no Uruguai
4171 Carrasco, asteroide
 Um tipo de vegetação relacionado à Caatinga

Biologia
Quercus coccifera, planta também chamada de carrasco

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de epônimos
Desambiguações de sobrenomes